El nombre Yeshivá Mir puede referirse a los siguientes artículos:
Yeshivá Mir (Brooklyn)
Yeshivá Mir (Jerusalén)
Yeshivá Mir (Bielorrusia)